Sekpele bezeichnet:

 Sekpele (Volk), Volk in Ghana
 Sekpele (Sprache), die von den Sekpele gesprochene Sprache